Outcesticide est le titre générique d´une série de CD bootleg regroupant des démos et des chansons rares du groupe américain Nirvana.

Ils ont été réalisés dans les années 1990. Le nom « Outcesticide » est repris de Incesticide, un album officiel de Nirvana sorti en 1992, reprenant diverses chansons non commercialisées.

Outcesticide: In Memory of Kurt Cobain (1994) 

 Reciprocal Recording Studios, Seattle, WA, 23 janvier 1988 
 If You Must (3:46) 
 Downer (1:36) 
 Floyd the Barber (2:05) 
 Paper Cuts (3:50) 
 Spank Thru (3:17) 
 Beeswax (2:32) 
 Pen Cap Chew (2:47) 
 Reciprocal Recording Studios, 6 juin 1988 
 Blandest (3:39) 
 Enregistrements à domicile 4 pistes de Cobain, 1987 et / ou 1988 
 Cracker (listé comme Polly) (2:20) 
 Don't Want It All (listé comme Misery Loves Company) (2:20) 
 Sad (listé comme Sappy) (2:22) 
 Evergreen State College Audio Studio, Olympia, WA, printemps 1989 
 Do You Love Me? (3:27), original de Kiss 
 Music Source Studios, Seattle, septembre 1989 
 Been a Son (2:21) 
 Concert du 5 novembre 1989 à Amsterdam, Hollande
 Token Eastern Song (listé comme Junkyard) (3:26) 
 Session radio KAOS (FM), Olympia, 25 septembre 1990
 Opinion (1:39) 
 Maida Vale Studios, Londres (session John Peel), 3 novembre 1990
 D-7 (2:31), original de The Wipers 
Smart Studios, Madison, WI, 2-6 avril 1990 
 Breed (listé comme Imodium) (3:03) 
 Pay to Play (nouvelle version  de Stay Away) (3:21) 
 Sappy (3:24) 
 NOB Radio Studio, Hilversum, HL, 25 novembre 1991 
 Here She Comes Now (4:40), original de The Velvet Underground 
 Where Did You Sleep Last Night (4:58) 
 Laundry Room Studios, Seattle;, 7 avril 1992 
 Return of the Rat (2:59), original de The Wipers 
 Concert du 16 novembre 1991 à Muggia, Italie
 Talk to Me (3:21) 
 Pistes bonus  (sur la version remastérisée uniquement)
 Krist Novoselic's eulogy (0:52) 
 Courtney Love's eulogy (6:18)

Outcesticide II: The Needle & the Damage Done (1995) 

 Smart Studios, Madison, WI, 2-6 avril 1990 
 In Bloom (4:30)
 Concert du 18 novembre 1989 à Hanau, Allemagne de l'ouest
 Breed (listé Immodium) (3:05)
 Concert du 22 novembre 1989 à Vienne, Autriche
 Vendetagainst (listé comme Help Me, I'm Hungry) (2:36)
 Concert du 16 novembre 1991 à Muggia, Italie
 Oh, the Guilt (3:12)
 Concert du 23 janvier 1993 à Rio de Janeiro, Brésil
 Smells Like Teen Spirit (4:48) 
 Concert du 12 octobre 1991 à Chicago, Illinois
 Pennyroyal Tea (4:16)
 Ariola Ltda BMG, Rio de Janeiro, Brésil, janvier 1993 
 It's Closing Soon (Drunk in Rio) (listé comme Closing Time) (2:38)
 Concert du 23 janvier 1993 à Rio de Janeiro, Brésil
 Heart-Shaped Box (5:27)
 Scentless Apprentice (9:43) 
 Concert du 14 octobre 1991 à Minneapolis, MN
 Been a Son (2:07)
 Something in the Way (3:20)
 Negative Creep (2:02)
 Concert du 26 septembre 1992 à Valencia, Californie
 Where Did You Sleep Last Night (2:27), original par Leadbelly 
 Concert du 7 décembre 1991 à Rennes, France
 Baba O'Riley (3:13), original de The Who 
 Concert du 23 novembre 1991 à Ghent, Belgique
 The End (2:22), original de The Doors
 Smart Studios, Madison, WI, 2-6 avril 1990 
 Lithium (2:55)
 Concert du 21 février 1994 à Modena, Italie
 Dumb (2:24)
 Concert du 18 novembre 1989 à Hanau, Allemagne de l'ouest
 Molly's Lips (2:23), original par The Vaselines
 Concert du 17 août 1990 à Hollywood, CA, 17 août 1990
 Verse Chorus Verse (listé comme In His Hands) (3:07)
 Concert du 14 décembre 1993 à Salem, OR
 The Man Who Sold the World (4:35), original de David Bowie 
 Sessions aux BBC Studios, Londres, The Word TV, Angleterre, 8 novembre 1991
 Smells Like Teen Spirit (2:58)

Outcesticide III: The Final Solution (1995) 

 Concert pour la Télévision à Paris, France (Canal + Studios); 4 février 1994
 Rape Me (2:49)
 Pennyroyal Tea (3:54) 
 Drain You (3:47)
 Upland Studios, Arlington, VA (demo Pocketwatch de Dave Grohl); 23 décembre 1990
 Marigold (3:07) 
 Live in Hanau, West Germany; 18 novembre 1989 
 Dive (3:38) 
 Reciprocal Recording Studios, Seattle, WA; 24 décembre 1988 
 Mr. Moustache (3:38) 
 Reciprocal Recording Studios; 6 juin 1988 
 Blandest (3:52) 
 Music Source Studios, Seattle; septembre 1989 
 Even in His Youth (3:14) 
 Polly (2:35) 
 Live for TV in New York, NY (MTV Studios); 10 janvier 1992 
 Smells Like Teen Spirit (4:34) 
 Live for TV in Rome, Italy (RAI Italian TV Studios); 23 février 1994 
 Serve the Servants (3:24) 
 Dumb (2:37) 
 Live at Reading, England (Reading Festival); 30 août 1992 
 tourette's (listé sous le titre The Eagle Has Landed) (2:09)
 Live in Seattle; 25 novembre 1990 
 Aneurysm (4:43) 
 Oh, the Guilt (3:15)
 VPRO Studios, Hilversum, NL;  novembre 1989 
 Dive (4:06) 
 About a Girl (2:43)
 Live at Reading (Reading Festival); 30 août 1992 
 The Money Will Roll Right In (2:17), original par Fang
 Live in Seattle; 25 novembre 1990 
 Verse Chorus Verse (listé comme In His Hands) (3:14)
 Live in Gand, Belgique; 23 novembre 1991 
 Curmudgeon (2:51)
 Live in Mezzago, Italie ; 26 novembre 1989 
 High on the Hog (listé comme Alcohol) (2:10) 
 Live in Tacoma, WA; 23 janvier 1988 
 Raunchola" (listé comme Run, Rabbit, Run!) (4:05)
 Cobain's 4-track home recording ; 1987 at/ou 1988 
 Beans (1:17)

 Outcesticide IV: Rape of the Vaults (1996) 

 Pennyroyal Tea Scott Litt Remix - Wal-Mart version (3:38) 
 From the Sub Pop 200 session - Reciprocal Recordings; 11 juin 1988 
 Spank Thru (3:21)
Live on The Johnathan Ross Show, Channel 4 Studios, Londres, 6 décembre 1990 
 Territorial Pissings (2:41) 
Live from Top of the Pops, BBC Studios, Londres, 27 novembre 1991 
 Smells Like Teen Spirit (Gothic Version) (3:02) 
Live from Rome, Italie; 19 novembre 1991 
 Rape Me (2:48) 
Live from Lincoln, Nebraska; 13 mai 1990 
 Pay to Play (Nouvelle version de Stay Away) (3:44) 
Live from Long Beach, California; 16 février 1990 
 Scoff (4:07)
 Love Buzz (3:10) 
 Floyd the Barber (2:28) 
Live from Lincoln, Nebraska; 13 mai 1990 
 Here She Comes Now (3:43), original de The Velvet Underground 
Live from the Reading Festival, Reading, Berkshire, UK; 30 août 1992 
 D-7 (3:50), original par The Wipers 
From a 1990 4-track band demo recorded at Cobain's home
 Drain You (3:00) 
From Cobain's 4-track acoustic home demos, été 1988 
 About a Girl (2:45) 
From a band session at Evergreen College TV Studios, Olympia, Washington; 20 mars 1990 
 Lithium (4:21) 
 Recorded at Reciprocal Recordings, Seattle, Washington; 24 décembre 1988 
 Blew (2:58) 
Live from Nottingham, UK; 3 décembre 1991 
 All Apologies (4:44) 
Live from Rennes, France; 16 février 1994 
 Radio Friendly Unit Shifter/My Sharona (5:18) 
 Sappy/Verse Chorus Verse (3:32) 
From Cobain's home demos, Olympia, Washington; été 1988 
 Unknown acoustic demo (Bambi Slaughter) (1:30) 
 Clean Up Before She Comes (3:04) 
 Unknown instrumental (listé comme Black and White Blues) (1:58) 
 Montage of Heck (5:50) 
 Escalator to Hell (Montage of Heck, Part 2) (1:28)

 Outcesticide V: Disintegration (1998) 

 From the Live Through This sessions with Cobain on backing vocals; octobre 1993 
 Asking for It (listé comme Live Through This) (4:28) 
VPRO, Hilversum, Netherlands; 5 novembre 1989 
 Love Buzz (3:30) 
From a soundcheck at a live performance in Hollywood, Californie; 17 août 1990 
 Verse Chorus Verse (listé comme In His Hands) (3:14) 
Live in Barcelone, Espagne; 9 février 1994 
 Lithium (4:07) 
 Rape Me (2:27) 
From a soundcheck at a live performance at MTV Studios, New York City; 10 janvier 1992 
 On a Plain (2:46) 
 Stain (2:23) 
Live at MTV Studios, New York City, New York; 10 janvier 1992 
 School (2:50) 
 Molly's Lips (1:58), original par The Vaselines 
 Aneurysm (4:37) 
From a radio performance on KAOS-FM in Olympia, Washington; 17 avril 1987 
 Love Buzz (3:53) 
 Floyd the Barber (2:43) 
 Downer (2:29) 
 Mexican Seafood (2:54) 
 White Lace and Strange (2:39) 
 Spank Thru (3:26) 
 Anorexorcist (listé comme Suicide Samurai) (3:32) 
 Hairspray Queen (4:58) 
 Pen Cap Chew (4:13) 
Live at the Reading Festival in Reading, Berkshire, UK; 30 août 1992 
 More Than a Feeling (0:56), original de Boston 
Live at Terminal 1 in München, Germany;  mars 1994 
 My Best Friend's Girl (2:24) 
Live at the Aragon Ballroom, Chicago, Illinois; 23 octobre 1993 
 You Know You're Right (listé comme Autopilot) (5:07)

 Outcesticide VI - A Mess Of Blues (2003) 

 Recorded for Saturday Night Live at NBCTV Studio, New York le 11 janvier 1992
 Smells Like Teen Spirit (4:48)
 Territorial Pissings (2:44)
From Nirvana's final pre-In Utero studio session (19-21 janvier 1993 à Ariola Ltda BMG, Rio de Janeiro, Brésil
 I Hate Myself And I Want To Die (2:43)
 Recorded le 26 octobre 1989 à Maida Vale Studio 5, Londres
 Love Buzz (3:17)
 About A Girl (2:41)
Recorded le 3 septembre 1991 à Maida Vale Studios 4 & 5, Londres
 Dumb (2:33)
Live version recorded 1992 en Argentine
 Lounge Act (2:32)
Live version recorded 1991
 Jesus Don't Want Me For A Sunbeam (3:01)
Recorded entre juin et septembre 1998 à Reciprocal Recording Studios, Seattle, WA, USA
 Sifting (Instrumental) (5:21)
Recorded en mai 1991 à Sound City Studios, Van Nuys, CA, USA
 Breed (3:08)
Live version recorded le 25 août 1991 en Belgique
 Polly (3:01)
Recorded le 25 novembre 1991 à NOB Jingle Production Room 2, Hilversum, Hollande, par le Twee Meter De Lucht In show
 Untitled (9:09)
 Live version recorded 3 décembre 1989 à Londres
 I Wanna Be Your Dog (4:51)
Recorded en janvier 1993 in the Rio Sessions, Ariola Ltda BMG, Rio de Janeiro, Brésil
 Moist Vagina (3:33)
 Milk It (4:30)
 Seasons In The Sun (3:15)
From the Boombox Sessions recorded en mars 1991
 Old Age (1:07)
Recorded en août 1989 à Reciprocal Recording Studios, Seattle, WA, USA
 Where Did You Sleep Last Night? (3:55)
Live version recorded le 22 novembre 1989 en Autriche
 Big Cheese (3:21)
Early demo recorded 1991
 All Apologies (4:03)
Recorded 3 septembre 1991 à Maida Vale Studios, Londres
 Drain You'' (4:01)

Album de Nirvana
Album pirate